Kalil est un patronyme porté notamment par :

 Marcel Kalil (1931-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Matt Kalil (1989-), joueur américain de football américain.

Homonymie de patronyme